Basilissa cinctellum är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Basilissa cinctellum ingår i släktet Basilissa och familjen Seguenziidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cinctellum